Ago (Japan), gemeente in Japan
 Agö, eiland van Noorwegen
 Art Gallery of Ontario, een museum in Toronto
 Ago, maakwijze voor het vervaardigen van schoenen
 AGO, landcode voor Angola
 AGO, verzekeringsconcern waaruit door een fusie met Ennia in 1983 AEGON is ontstaan